La J.League Division 2 2007 è stata la nona edizione della J.League Division 2.

Risultati

Classifica finale

Classifica marcatori

Collegamenti esterni

Calcio nel 2007
2007